«Самарканд» () — историческая проза 1988 года французско-ливанского писателя Амина Маалуфа, рассказывающая о персидском поэте XI века Омаре Хайяме и его сборнике стихов «Рубайят». Роман получил премию Prix Maison de la Presse.

Сюжет 
Первая половина истории разворачивается в Персии и Средней Азии в XI веке и вращается вокруг жизни учёного, философа и поэта Омара Хайяма. В романе рассказывается о создании Омаром Хайямом сборника стихов «Рубайят», истории государства Сельджукидов, взаимодействиях поэта с такими историческими фигурами, как визирь Низам аль-Мульк и Хасан ибн Саббах из секты Ассасинов и его любовной связи с женщиной-поэтом из суда Самарканда.

Во второй половине истории отображены усилия вымышленного американца по имени Бенджамин О. Лесаж, который хотел получить оригинал «Рубайята» и стал свидетелем конституционной революции в Персии (1905—1911), а затем потерял эту рукопись во время крушения «Титаника».

Критика 
Пакистанский журналист Ахмед Рашид в рецензии на книгу в британском издании The Independent написал: «Маалуф написал необычную книгу, описывающую жизни и времена людей, которые никогда не появлялись в художественной литературе и вряд ли будут делать это снова. Книга гораздо больше, чем простая историческая проза, как замысловатая вышивка восточного ковра, которая его переплетает взад-вперед на протяжении веков, связывая поэзию, философию и страсть суфийского прошлого с модернизмом».

См. также 
 Самарканд (телесериал) — арабская экранизация 2016 года

Примечания 

Романы 1988 года
Романы о писателях
Самарканд
Исторические романы о XI веке